Дженнаро Эспозито (; род. 18 марта 1985 года в Неаполе, Италия) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Реал Анакапри».

Карьера 
Воспитанник неаполитанского футбола. Дженнаро дебютировал за родной «Наполи» 12 апреля 2003 года в матче Серии B против «Дженоа». Это была его единственная игра в дебютном сезоне, а в следующем он провёл 5 встреч во второй итальянской лиге. В 2004 году Дженнаро перешёл в «Сиену», выступавшую в Серии А. В первом сезоне в новом клубе он не играл в чемпионате, ограничившись 3 играми в Кубке Италии, включая встречу 1/8 финала с «Ромой». В это же время полузащитник вызывался молодёжную сборную Италии, отыграв за неё 3 матча. В сезоне 2005/06 Дженнаро провёл свой первый и последний матч в Серии A: 22 января 2006 года он вышел на замену в игре против «Милана».

В 2006—2009 годах полузащитник выступал на правах аренды за ряд клубов из Серии B и Лиги Про. Последняя аренда в «Галлиполи» сложилась для него очень удачно: он был лидером команды, завоевавшей трофеи Лиги Про и Суперкубка Серии C. В 2009 году полузащитник покинул «Сиену» и присоединился к «Вероне». Дженнаро был важным игроком «скалигеров» в течение первых двух с половиной сезонов. С выходом команды в Серию B полузащитник потерял место в составе и провёл остаток контракта в арендах, выступая за клубы из Лиги Про, позднее реформированной в Серию C. В 2015 году Дженнаро перешёл из «Вероны» в «Казальнуовезе» и отыграл один сезон на любительском уровне. В следующем году он присоединился к «Потенце». В течение 2 сезонов полузащитник сыграл в 61 матче Серии D, нося повязку капитана команды и считаясь у болельщиков главной звездой. 

В 2018 году Дженнаро вернулся на любительский уровень, заключив соглашение с «Казарано». С того времени он сменил ряд клубов, лишь раз вернувшись в Серию D: в 2020 году полузащитник провёл 8 встреч за «Корильяно». С 2021 года Дженнаро представляет «Реал Анакарпи», выступающий в Промиционе — шестом итальянском дивизионе.

Достижения 
 «Галлиполи»
 Победитель Лиги Про (1): 2008/09
 Обладатель Суперкубка Серии C (1): 2008/09

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Soccerway
 Профиль на Tuttocalciatori 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Торрес»
Игроки ФК «Юве Стабия»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Галлиполи»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Венеция»
Игроки ФК «Потенца»